Увэй:

 Увэй — городской округ в провинции Ганьсу, Китай.
 Увэй — уезд городского округа Уху провинции Аньхой, Китай.
 У-вэй — одно из понятий в даосизме
 Увэй — шаньюй хуннов со 114 года до н. э. по 105 г до н. э. Сын Ичжисе и отец Ушилу.